Il doppio  del Nord LB Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marco Crugnola e Óscar Hernández erano i detentori del titolo, ma Crugnola quest'anno non ha partecipato.

Hernández ha fatto coppia con José Checa-Calvo, ma ha perso nel 2º turno contro Emilio Benfele Álvarez e Sander Groen.

Johan Brunström e Jean-Julien Rojer hanno battuto in finale 7–6(2), 6–4 Brian Dabul e Nicolás Massú.

Teste di serie

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (campioni)
 Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (semifinali, ritiro per infortunio ad una mano di Cuevas)

 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (primo turno) 
 David Martin /  Jean-Claude Scherrer (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Nord LB Open 2009